47 Ronin, hace referencia a varios artículos:

 47 ronin, leyenda samurái japonesa.
 47 Ronin (1994) película de Kon Ichikawa. 
 47 Ronin (2013), película de Carl Rinsch.